Baeolophus — род птиц из семейства синицевых. Обитают в Северной Америке. В прошлом многие авторитеты считали данный таксон подродом рода Parus, однако в настоящее время его самостоятельность широко признана специалистами.

Этимология 
Название рода означает «маленький хохолок» и состоит из двух древнегреческих слов — βαιός : baiós — маленький и λόφος : lόphοs — хохол.

Виды 
В состав рода включают пять видов птиц:

Биология 
Эти птицы питаются как насекомыми и пауками, так и растительной пищей, например, ягодами и семенами.

Примечания 

Синицевые
Роды птиц